zdrobnienie imienia Witold

Osoby 
 Pan Witek, gość z Atlantydy – pseudonim Witolda Szymańskiego, muzyka
 Elżbieta Witek
 Jan Witek
 Józef Witek
 Łukasz Witek
 Marcelina Witek
 Sebastian Witek

Inne 
 USS Witek (DD-848)